Témoin indésirable (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1958, qui a connu plusieurs adaptations :
Témoin indésirable (), film britannique de Desmond Davis sorti en 1984 ;
 Témoin indésirable (), téléfilm de la série britannique Miss Marple ITV diffusé en 2004 ;
 Témoin indésirable, bande dessinée française de la collection Agatha Christie de Chandre (scénario et dessin) publié en 2006 ;
Témoin indésirable (), mini-série britannique de Sandra Goldbacher diffusé en 2018.
 Témoin indésirable, film documentaire franco-suisse de Juan José Lozano sorti en 2008.